Kei (afzettingsgesteente), grote steen
IJsschotszwerfsteen
 Zwerfsteen
 Kinderkopje
 Natuursteen, gehakte steen
 Kei (taal), een Zuidoost-Molukse taal, gesproken op de Molukse Kei-eilanden
 Kei car, Japanse variant van de dwergauto
 Kei (zangeres), zangeres bij Lovelyz

Zie ook
 Groot-Kei (rivier), een rivier in Zuid-Afrika
 Kei-eilanden, een eilandengroep in de Molukken
 Kai Besar, ook wel Groot Kei genoemd, het grootste eiland van de Kei-eilanden